Carmelo Patanè – arcivescovo cattolico italiano
Francesco Patanè – pittore, scultore e incisore italiano
Francesco Patanè – attore italiano
Giuseppe Patanè – direttore d'orchestra italiano
Lorenzo Patanè – attore italiano
Paolo Patanè – avvocato e attivista italiano
Vincenzo Patanè – giornalista e attivista italiano